Liiva (genitiv estonského slova liiv — „písek“ — přibližný ekvivalent českých místních jmen jako „Písek“, „Písečná“) je jméno vícera estonských sídel:

 Liiva (Kose) – vesnice v obci Kose v kraji Harjumaa
 Liiva (Audru) – vesnice v obci Audru v kraji Pärnumaa
 Liiva (Kihelkonna) – vesnice v obci Kihelkonna v kraji Saaremaa
 Liiva (Leisi) – vesnice v obci Leisi v kraji Saaremaa
 Liiva (Muhu) – vesnice v obci Muhu v kraji Saaremaa
 Liiva (Mustjala) – vesnice v obci Mustjala v kraji Saaremaa
 Liiva (Orissaare) – vesnice v obci Orissaare v kraji Saaremaa
 Liiva (Pihtla) – vesnice v obci Pihtla v kraji Saaremaa
 Liiva (Sõmerpalu) – vesnice v obci Sõmerpalu v kraji Võrumaa
 Liiva (Tallinn) – čtvrť v tallinnské městské části Nõmme